Maksim Alehawicz Warabiej (biał. Максім Алегавіч Варабей; ur. 10 grudnia 1995 w Borysowie) – białoruski biathlonista.

Osiągnięcia

Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Bibliografia 
 

Białoruscy biathloniści
Urodzeni w 1995
Ludzie urodzeni w Borysowie
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2019
Białoruscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018